Pouchkine (en ) est un patronyme russe notamment porté par Alexandre Pouchkine (1799-1837), poète et écrivain russe. 

Ont été nommés d'après lui : 
 Pouchkine, ville russe située non loin de Saint-Pétersbourg et nommée jusqu'en 1937 Tsarskoïe Selo,
 Pouchkino, ville russe de l'oblast de Moscou,
 District de Pouchkine, un raïon administratif de l'agglomération du grand Saint-Pétersbourg,
 la place Pouchkine, une célèbre place de Moscou,  nommée jusqu'en 1937 place de la Passion ou place de Tver,
 Pouchkine, un téléfilm français réalisé par Jean-Paul Roux, d'après l'œuvre d'Henri Troyat.
 Café Pouchkine, célèbre établissement à Moscou.
 Pouchkinskaïa (métro de Moscou)
 Pouchkinskaïa (métro de Saint-Pétersbourg)
 Pouchkinskaïa (mafia russe)
 Pushkin, un cratère à la surface de Mercure.

La forme féminine du patronyme est Pouchkina. C'est notamment de nom de : 

 Oksana Pouchkina (1963- ), journaliste et femme politique russe.

Voir aussi
Olaf Pouchkine

Patronyme russe